Die Basken sprechen eine Sprache, die nicht zur indoeuropäischen Sprachfamilie gehört. Das Weltbild weist Bezüge zum Sonnenkult auf.

Götter 

 Amalur: Mutter Erde
 Amilamia: Göttin der Nächstenliebe
 Atarrabi: guter Wettergeist
 Basajaun: Herr des Waldes; Ackerbau, Schmiede, Herden
 Botzi/Ostiri: Firmament; Himmel, Wetter
 Ekhi: Weibliche Sonne; vertreibt die Nachtdämonen
 Ilargi: Weiblicher Mond; Totenlicht; Freitag
 Lur: Göttin der Erde
 Maju/Suugar: Rote Sturmschlange, Drache
 Mari: Höchste Göttin; Wetter, Wind, Erde; Schlange als Symbol; 2 Widder als Diener
 Mikelatz: Böser Wettergeist

Stammbaum

Dämonen 
Odei: Unwetterdämon
Aatxe („roter Jungstier“): angstmachender Geist in der Höhle Leze
Eate: Dämon, der Feuer durch Blitzschlag erzeugt
Herensugue: menschenfressender Höhlengeist in Gestalt einer siebenköpfigen Schlange, die durch den Helden Guanidu vergiftet wird
Torto/Alarabi: menschenfressender Berggeist mit einem Auge, einem Bein und einem runden Fuß
Akerbeltz („schwarzer Ziegenbock“): heilender Höhlengeist
Guitzutso: Walddämon in behaarter Menschengestalt mit Bärenfüßen
Gaizkin: hahnenköpfige Schlange, die Krankheiten hervorruft
Argi („Licht“): nächtlicher Totengeist, der beim Berg Ernio wohnt. Nächtliche Begegnungen mit ihm bringen den Tod.
Inguma: Nachtgeist, der wie ein Alp Schlafenden die Kehle zudrückt und Alpträume erzeugt
Bildurraise („böse Luft“): Geist der Alpträume
Gaueko: Nachtgeist, der die Menschen in der Nacht zu Hause bleiben lässt
Laminak (Plural): Nachtgeister, die das Feld bearbeiten, wenn ihnen Speiseopfer dargebracht werden; sie verschwanden, als der Pflug erfunden wurde
Maideak (Plural): Nachtgeister, die früher Burgen und Dolmen erbaut haben, wenn ihnen Opfer dargebracht wurden
Galtxagorri/Etxajaunak/Aiharra-Haio (Plural): dienstbare Kobolde in Insektengestalt, wohnen zu viert in Nadelbüchsen

Metaphysische Prinzipien 
Madur:
Alles existiert, was einen Namen trägt
Symbolmagie
Betadur
Blickmagie?
Ostri
Dualität Gut-Böse, symbolisiert durch entgegengesetzt drehende Lauburus

Weblinks 

 
 
 Einträge zum Thema im Katalog der Euskaltzaindia

Literatur 
 Gerhard Bellinger: Knaurs Lexikon der Mythologie
 Manfred Lurker: Lexikon der Götter und Dämonen. Namen, Funktionen, Symbole / Attribute (= Kröners Taschenausgabe. Band 463). 2., erweiterte Auflage. Kröner, Stuttgart 1989, ISBN 3-520-46302-4.